Assault and Battery – traccia dell'album Warrior on the Edge of Time degli Hawkwind del 1975
 Assault & Battery – album dei Rose Tattoo del 1981
 Assault & Battery – album dei Nuclear Assault del 1995